В Соединённых Штатах Америки существуют три округа с названием Су ():

 Су (округ, Айова)
 Су (округ, Небраска)
 Су (округ, Северная Дакота)

См. также 
  — другие значения